Hypsilophodontidae (nombrados por el género de iguana Hypsilophus, del que se derivó el nombre epónimo del grupo, Hypsilophodon, que literalmente significa "diente de cresta alta", y castellanizado como hipsilofodóntidos) son un grupo de dinosaurios ornitópodos, considerados como rápídos herbívoros bípedos usualmente de entre 1 a 2 metros de largo. Son conocidos de Asia, Australia, Europa, Nueva Zelanda, y América, de formaciones del Jurásico Medio al Cretácico Superior. El grupo tradicionalmente había sido considerado como una familia de dinosaurios ornitisquios bípedos, en oposición a los iguanodontianos, y algunos análisis cladísticos iniciales los encontraron como un grupo natural, pero estudios recientes han encontrado que el grupo es mayormente parafilético y los taxones incluidos dentre de este representan una serie evolutiva que conduce hacia los Iguanodontia. Algunos de estos estudios han removido a algunos de los hipsilofodontes tradicionales por fuera de los Ornithopoda. Por lo tanto, el único miembro que se conoce con certeza de la familia por el momento es el propio Hypsilophodon. Esta área del árbol familiar de los dinosaurios es poco conocida por la carencia de investigación.

Filogenia 
Los siguientes cladogramas de las relaciones de los hipsilofodontes representan las hipótesis parafiléticas; la hipótesis de un clado "Hypsilophodontidae natural" ya no son favorecidas desde mediados de la década de 1990. Esto según Boyd et al. (2009), el más reciente análisis de los hipsilofodóntidos. Ornithischia, Ornithopoda e Iguanodontia no fueron designados en sus resultados, por lo que quedan por fuera aquí. Ornitópodos adicionales que estén más allá de Tenontosaurus son omitidos. Los dinosaurios tradicionalmente descritos como hipsilofodóntidos encontrados aquí van de Agilisaurus o Hexinlusaurus a Hypsilophodon o Gasparinisaura.

En una de la más reciente revisiones de los hipsilofodóntidos, hecha por Norman et al. (2004), los siguientes géneros son lo bastante bien conocidos como para ser incluidos en un análisis filogenético:
Agilisaurus
A. multidens (ahora Hexinlusaurus)
Bugenasaura (ahora considerado como un sinónimo más moderno de Thescelosaurus)
Gasparinisaura
Hypsilophodon
Orodromeus
Othnielia
¿Othnielosaurus?

Koreanosaurus
Parksosaurus
Thescelosaurus
Zephyrosaurus

Los siguientes géneros son conocidos como válidos, pero no fueron clasificados:
Anabisetia
Atlascopcosaurus
Drinker
"Gongbusaurus" wucaiwanensis (= "Eugongbusaurus")
Fulgurotherium
Jeholosaurus
Leaellynasaura
Notohypsilophodon
Qantassaurus
Yandusaurus
"Hipsilofodonte de Proctor Lake"

Varios otros géneros están incluidos, pero son muy mal conocidos dudosos:
Laosaurus
Nanosaurus
Phyllodon
Siluosaurus

Los únicos géneros nuevos de hipsilofodóntidos nombrados desde esta publicación son Changchunsaurus y Oryctodromeus

Versiones alternativas y nuevos datos 

Varios estudios recientes sobre los ornitisquios basales, como el de Butler (2005), Barrett et al. (2005), Xu et al. (2006), y Butler et al. (2007) han encontrado diferentes ordenaciones de los ornistisquios basales y los ornitópodos basales que han pertenecido al árbol filogenético, pero cada uno ha producido relaciones distintas. Dada la falta de trabajo en este punto desde la década de 1980, esto no es inesperado. Un aspecto a destacar es la reclasificación de varios géneros por fuera de Ornithopoda, como Agilisaurus y Othnielosaurus (=Othnielia).

Varricchio et al. (2007) halló que su nuevo género, Oryctodromeus, forma un clado con otros dos géneros de Montana, Orodromeus y Zephyrosaurus.  Esta relación también fue hallada por Boyd et al. (2009), que también determinó un clado de Parksosaurus–Thescelosaurus más cercanamente relacionado con este que a otros ornitópodos, lo cual podría unir a todos los hipsilofodóntidos del Cretácico de Norteamérica en un solo clado.

Paleobiología 
Estos dinosaurios eran pequeños (frecuentemente de 1 a 2 metros de largo), bípedos corredores y de dieta herbívora. La comparación informal típica en términos de ecología han sido las actuales gacelas. Sin embargo, hay evidencia de que al menos algunos de los hipsilofondóntidos hacían madrigueras como sitios para resguardar a sus crías. Aunque el único género concreto que se sabe hacía esto es Oryctodromeus, posibles madrigueras adicionales de hipsilofodóntidos han sido halladas en las rocas algo más antiguas de Victoria, en Australia.

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha y estado en Taxon Search
 Hypsilophodontidae en kheper.net 
 Hypsilophodontidae en Palæos

Ornithopoda